Sundmacher ist der Familienname von:

 Kai Sundmacher (* 1965), deutscher Verfahrenstechniker, Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg
 Karl-Heinz Sundmacher (* 1949), deutscher Zahnarzt, Bundesvorsitzender des Freien Verbands Deutscher Zahnärzte
 Rainer Sundmacher (* 1943), deutscher Mediziner